El término Golovín (originalmente del ruso: Голови́н) puede referirse a:

Golovin (Alaska), localidad de los Estados Unidos de América.
Golovin (cráter), cráter de la Luna.
 Aleksandr Golovín (artista) (1863-1930), artista ruso y soviético.
 Aleksandr Golovín (futbolista) (n. 1996), futbolista ruso.
Tatiana Golovin (*1988), extenista francesa de origen ruso.
Yevgueni Aleksándrovich Golovín (1782-1858), militar ruso.
Fíodor Golovín (1650-1708), noble ruso.
Nicholas Golovin, físico estadounidense.
Golovín (familia), familia rusa con orígenes en la dinastía reinante en el Principado de Teodoro.
Maria Golovin, ópera de Gian Carlo Menotti.

Véase también 
Aleksandr Golovín